ATJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Antsirabe (Madagascar)
 atj – codice ISO 639-3 della lingua atikamekw